BTW 2017 steht für:
 BTW 2017, 17. BTW-Tagung 2017 in Stuttgart, siehe BTW (Tagung) #Liste der BTW-Tagungen
 Bundestagswahl 2017

Abkürzung